Badesa ima više značenja:
 Badesa (Benevento)
 Badesa (Ređo di Kalabrija)